Dendronotus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Joshua Alder och Hancock 1845. Dendronotus ingår i familjen trädryggsniglar.

Dendronotus är enda släktet i familjen trädryggsniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trädryggsniglar
Dendronotus